Druga hrvatska vaterpolska liga, treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2012. je činilo deset klubova podijeljenih u dvije grupe.

Ljestvice

Jug

Sjever

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2011./12.
 1. B HVL 2012.
 3. HVL 2012.

Izvori 
 hvs.hr 2.HVL Jug 2012.
 hvs.hr 2.HVL Sjever 2012.

2012